Пелегрино има више значења:
 Пелегрино (Казерта)
 Пелегрино (Катанцаро)
 Пелегрино (Месина)
 Пелегрино (Рагуза)